Il nome Sean Murray può riferirsi a più persone:
 Sean Murray – attore statunitense
 Sean Murray – calciatore inglese
 Sean Murray – compositore statunitense
 Sean Murray – fondatore e amministratore delegato di Hello Games